CFP franak
Olympiakos CFP
Višegodišnji financijski okvir (fra. cadre financier pluriannue).
Compagnie Française des Pétroles, prvi oblik tvrtke Total S.A.
Sziklaijev par, eng. complementary feedback pair
Call for papers, akademska konferencija.
C Form-factor Pluggable
Canadian Firearms Program, kanadsko regulatorno tijelo.
Certificirani financijski planer
Common Fisheries Policy (Zajednička ribarstvena politika EU).
cyan fluorescent protein , vrstu zelenog fluorescentnog proteina.
Concentración de Fuerzas Populares, politička stranka u Ekvadoru.